Vita serien, bokserie () bestående av romantiska böcker som utspelar sig i sjukhusmiljö. Serien utgavs av Wennerbergs förlag. Totalt utkom 326 volymer under åren 1963-1991.

Skönlitteratur
Bokserier